Сен-Сатюрне́н-де-Ленн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 160 км на північний схід від Тулузи, 37 км на схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 149 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 329,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Сатюрнен-де-Ленн на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сатюрнен-де-Ленн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сатюрнен-де-Ленн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сатюрнен-де-Ленн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сатюрнен-де-Ленн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон